Adeodatus (lateinisch: „von Gott gegeben“) ist der Name folgender Personen:

 Adeodatus (Augustinus) (372–nach 388), Sohn des Augustinus von Hippo
 Adeodatus I. († 618), katholischer Heiliger, Papst von 615 bis 618
 Adeodatus II. († 676), Papst von 672 bis 676
 Deusdedit von Canterbury (auch: Adeodatus; † 664), Erzbischof von Canterbury

Siehe auch:
 Deodatus
 Deusdedit